MILFs Like It Big ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Brazzers. Die Reihe wurde 2013 bei den AVN Awards als „Best MILF/Cougar Series“ ausgezeichnet.

Seit 2008 wurden 17 Folgen der Reihe gedreht. Szenen sind auch auf einer gleichnamigen Website von Brazzers zu sehen.

Handlung 
Die Reihe zeichnet sich durch Darstellerinnen aus, welche die Rolle einer MILF oder Cougar verkörpern.

Darstellerinnen 
 MILFs Like It Big Vol. 1: Lisa Ann, Alexis Amore, Austin Kincaid, Sienna West, Victoria Sin, Devon Lee, Ava Devine
 MILFs Like It Big Vol. 2: Abby Rode, Dylan Ryder, Davia Ardell, Veronica Rayne, Kristal Summers
 MILFs Like It Big Vol. 3: Holly Halston, Julia Ann, Lisa Ann, Sophia Lomeli, Mason Storm, Lezley Zen, Francesca Lé
 MILFs Like It Big Vol. 4: Priya Rai, Devon Lee, Puma Swede, Brianna Beach, Monique Fuentes, Misty Vonage
 MILFs Like It Big Vol. 5: Lisa Ann, Ricki Raxxx, Nikki Sexx, Avy Scott, Brooke Haven
 MILFs Like It Big Vol. 6: Dyanna Lauren, Phoenix Marie, Brandi Edwards, Holly Halston, Angel Long, Maria Bellucci, Isis Love
 MILFs Like It Big Vol. 7: Francesca Lé, Tabitha Stevens, Holly Sampson, Janet Mason, Austin Kincaid
 MILFs Like It Big Vol. 8: Holly Halston, Tyler Faith, Sara Jay, Ariella Ferrera, Vanilla DeVille, Carolyn Reese 
 MILFs Like It Big Vol. 9: Lezley Zen, Isis Love, Shay Sights, Jewels Jade, Joslyn James, Victoria Valentina
 MILFs Like It Big Vol. 10: Phoenix Marie, Shyla Stylez, Randi Wright, Sienna West, Kianna Dior, Taylor Wane, JR Carrington
 MILFs Like It Big Vol. 11: Holly Halston, Diana Doll, Claudia Valentine, Monique Fuentes, Isis Love, Rhyse Richards, Diana Prince
 MILFs Like It Big Vol. 12: Angel, Angela Attison, Austin Taylor, Devon Lee, Julia Ann, Rihanna Samuel
 MILFs Like It Big Vol. 13: Lezley Zen, Maxine X, Kendra Lust, Eva Notty, Diamond Jackson, Darla Crane
 MILFs Like It Big Vol. 14: Julia Ann, Francesca Lé, Inari Vachs, Franki, Charlee Chase, Brandi Love, Ariella Ferrara, Chloe Reece Ryder
 MILFs Like It Big Vol. 15: Julia Ann, Raylene, Diamond Foxxx, Ariella Ferrara, Tia Layne, Darcy Tyler, Kendra Lust
 MILFs Like It Big Vol. 16: Tanya Tate, Diamond Foxxx, Abbey Brooks, Eva Karera, Isis Love, Luna Star, Brooke Tyler
 MILFs Like It Big Vol. 17: Ava Addams, Lisa Ann, Julia Ann, Brandi Love, Mandy Sky, Rebecca More, Ariella Ferrera, Brittany Andrews

Auszeichnungen 
 2013: AVN Award – Best MILF/Cougar Series

Weblinks 
 www.milfslikeitbig.com/

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film
Brazzers